West Milford kan syfta på:

 West Milford, New Jersey
 West Milford, West Virginia